OCAM est un sigle pouvant faire référence à :
 Organismes complémentaires d'assurance maladie, en France ;
 Organisation commune africaine et malgache, une ancienne organisation intergouvernementale ;
 Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Belgique).